Miejscowości w USA:
 Missoula – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Missoula
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Missoula (ang. Missoula County) – w stanie Montana